Хэндли Пейдж «Гермес» () — пассажирский и военно-транспортный самолёт средней дальности. «Гермес IV» (англ. Hermes IV) был одним из первых британских авиалайнеров, построенных компанией «Хэндли Пейдж» после войны для трансокеанских воздушных сообщений. Тесно связан с его военной модификацией «Гастингс». Всего было построено 29 самолётов для службы в авиакомпании BOAC.

История и разработка 
«Гермес» был разработан в соответствии со спецификациями Министерства авиации 15/43 и 12/44 года как гражданский транспорт, способный брать на борт 32 пассажира первого класса или 50 пассажиров туристического класса. В то же время RAF требовался новый самолёт для замены «Галифакса», для чего «Хэндли Пейдж» разработала HP.81 Hermes на основе «Гастингс».

Самолёт «Гермес» был коммерческим вариантом модификации «Гастингс» ВВС Великобритании. Сначала компания планировала первым выпустить самолёт «Гермес», но 2 декабря 1945 года опытный образец НР.68 Hermes I (G-AGSS) разбился в первом полёте. После этого предпочтение было отдано разработке военно-транспортного самолёта, который был срочно необходим военно-воздушным силам. В результате только 2 сентября 1947 года совершил свой полёт другой вариант самолёта «Гермес» — НР.74 Hermes II (G-AGUB), который по сравнению с модификацией «Гастингс» имел удлинённый фюзеляж. Успешные испытания модели Hermes II привели к появлению окончательного серийного варианта НР.81 Hermes IV, первый образец которого поднялся в воздух 5 сентября 1948 года.

Он отличался от Hermes II тем, что имел трёхопорное шасси с носовой стойкой и более мощные двигатели Hercules. За ним появились 24 похожих серийных самолёта. Эта модификация поступила на службу 6 августа 1950 года. Экипаж состоял из пяти человек. Стандартная внутренняя компоновка была рассчитана на 40 пассажиров, но в салоне могли разместиться и 63 человека. Впоследствии на большинстве самолётов двигатели были заменены на Hercules 773, а обозначение изменилось на Hermes IVA. Кроме этого, компания «Хэндли Пейдж» построила два экземпляра модели НР.82 Hermes V, каждый из них имел четыре турбовинтовых двигателя Bristol Theseus мощностью 1655 кВт (2220 л. с.). Самолёты Hermes IV и IVA летали у некоторых компаний до середины 1960-х гг.

Будущее самолётов 
Два турбовинтовых двигателя Hermes V принадлежали Министерству снабжения и совершили свои первые полёты в августе 1949 года. Они использовались для разработки турбовинтового двигателя Bristol Theseus. Первый экземпляр был потерян при катастрофе на аэродроме Чилболтон 10 апреля 1951 года, но второй продолжал летать с экспериментальной установкой самолёта и вооружения (англ. A&AEE) в Boscombe Down и RAE в Фарнборо до выхода из эксплуатации в сентябре 1953 года.

Прототип Hermes II получил военную маркировку в октябре 1953 года как VX234 и использовался для различных программ исследований и разработок, включая тестирование бортового радара для Королевского радиолокационного комплекса в RAF Defford, Worcestershire. Эксплуатация закончена в 1969 году.

Фюзеляж Hermes IV (G-ALDG Horsa) хранится в Имперском военном музее Даксфорд.

Модификации 
Все 29 самолётов были построены в Хартфордшире, Англия.

HP.68 Hermes I — 1

 Прототип оснащен четырьмя 1650 л. с. (1230 кВт) радиальными двигателями Bristol Hercules 101.

HP.74 Hermes II— 1

 Прототип оснащен четырьмя двигателями Bristol Hercules 121 мощностью 1675 л. с. (1249 кВт) и более длинным передним фюзеляжем (на 4,57 м).

HP.81 Hermes IV— 25

 Серийный самолёт с трехколесным шасси, оснащенный четырьмя 2100 л. с. (1570 кВт) двигателями Bristol Hercules 763.

HP.81 Hermes IVA

 Самолёты Hermes IV модифицированы для использования 100-октанового топлива с двигателем, получившим новое обозначение Hercules 773, большинство переоборудовано обратно в стандарт Hermes IV.

HP.82 Hermes V— 2

 Разработка самолёта с четырьмя 2,490 л. с. (1860 кВт) Bristol Theseus 502 турбовентилятором.

Операторы

Багамские Острова 
 Bahamas Airways

Кувейт 
 Kuwait Airways

Ливан 
 Middle East Airlines

Великобритания 
 Air Links
 Air Safaris
 Airwork
 Britavia
 British Overseas Airways Corporation
 Falcon Airways
 Royal Radar Establishment
 Silver City Airways
 Skyways
 Ministry of Supply

Характеристики

Авиационные происшествия и катастрофы 
На 7 августа 2019 года в различных лётных происшествиях было потеряно 12 самолётов. В катастрофах погибли 20 человек.

См. также 
 Handley Page Hastings
сопоставимые самолёты:
 Avro Tudor
 Douglas DC-6

Примечания

Источники 
 Barnes, C. H. Handley Page Aircraft Since 1907. London: Putnam, 1976. .
 Barnes, C. H. Handley Page Aircraft Since 1907. London: Putnam & Company, Ltd., 1987. .
 Clayton, Donald C. Handley Page, an Aircraft Album. Shepperton, Surrey, UK: Ian Allan Ltd., 1969. .
 Jackson, A.J. British Civil Aircraft since 1919: Volume 2. London:Putnam, Second edition 1973. .

Ссылки 

 Обзор HP.68 Hermes I (Horsa)

Самолёты Handley Page